Мечислав Милецкий (;  — ) — польский актёр театра, кино и телевидения.

Биография 
Мечислав Милецкий родился в Варшаве. В 1927 году окончил Драматическое отделение у Варшавской консерватории. Дебютировал в 1929 году в Польском театре в Варшаве. Актёр театров в Быдгоще, Вильнюсе и Варшаве. Выступал в спектаклях «театра телевидения» в 1958—1982 годах.

Похоронен на лютеранском кладбище Варшавы.

Избранная фильмография 
  — Разве Люцина девушка? / Czy Lucyna to dziewczyna?
  — Пламенные сердца / Płomienne serca
  — Гений сцены / Geniusz sceny
  — Завещание профессора Вильчура / Testament profesora Wilczura
  — Два часа / Dwie godziny
  — Трудная любовь / Trudna miłość
  — Далека дорога / Daleka jest droga
  — Девушка из банка / Zbrodniarz i panna
  — Влюбленный «Пингвин» / Pingwin
  — Первый день свободы / Pierwszy dzień wolności
  — Вестерплатте / Westerplatte
  — Ставка больше, чем жизнь / Stawka większa niż życie (только в 8-й серии)
  — Солдаты свободы
  — Польские пути / Polskie drogi (только в 7-й серии)
  — Жизнь, полная риска / Życie na gorąco ''(только в 4-й серии)

Признание 
 1950 — Государственная премия ПНР 3-й степени.
 1953 — Золотой Крест Заслуги.
 1955 — Медаль «10-летие Народной Польши».
 1966 — Кавалерский крест Ордена Возрождения Польши.
 1977 — Командорский крест Ордена Возрождения Польши.

Ссылки 

 Актёр на сайте filmpolski.pl 
 Актёр на сайте e-teatr.pl 
 Фотографии на сайте fototeka.fn.org.pl

Лауреаты Государственной премии ПНР
Похороненные на лютеранском кладбище Варшавы